Амельянович-Павленко — белорусская фамилия. 
Известные носители:
 Амельянович-Павленко, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; 25 сентября 1916.
 Амельянович-Павленко, Михаил Владимирович (1878—1952) — Георгиевский кавалер; полковник; 18 июля 1916.